Haagen heißen folgende geographische Objekte:

 Haagen (Jerchel), ehemaliger Wohnplatz in Jerchel (Gardelegen), Ortsteil der Hansestadt Gardelegen, Sachsen-Anhalt
 Haagen (Lörrach), Ortsteil der Kreisstadt Lörrach im Südwesten Baden-Württembergs
 Haagen (Untermünkheim), Ortsteil der Gemeinde Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg mit Burg Haagen
 Haagen (Weikersheim), Stadtteil und Dorf von Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Haagen (Gemeinde Altlengbach), Ortschaft der Gemeinde Altlengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haagen (Gemeinde Aschach), Ortschaft der Gemeinde Aschach an der Steyr, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Haagen ist der Familienname folgender Personen:

 Arie Jan Haagen-Smit (1900–1977), niederländischer Chemiker
 Claude Haagen (* 1962), luxemburgischer Politiker
 Claudia Haagen-Schützenhöfer (* 1975), österreichische Physikdidaktikerin
 David Haagen (* 2002), österreichischer Skispringer
 Eugen Haagen (1898–1972), deutscher Bakteriologe und Virologe, führte im KZ Natzweiler-Struthof Fleckfieberversuche an Häftlingen durch
 Friedrich Haagen (1806–1879), deutscher Philologe und Historiker
 Hilde Haagen (1922–2003), österreichische Schauspielerin 
 Margarete Haagen (auch: Margarethe Haagen; 1889–1966), deutsche Schauspielerin
 Marlene-Sophie Haagen (* 1991), deutsche Schauspielerin und Performerin
 Martin Haagen (1861–1913), bayerischer Politiker Liberalen Vereinigung
 Søren Haagen (* 1974), dänischer Handballspieler
 Ulrich Haagen (* 1948), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Hagen
 Haegen